La temporada 1971-72 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimocuarta edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. En ella se amplió la fase de grupos de seis a ocho equipos y debutó Grecia.

El Daugava Riga ganó su duodécimo título, el noveno consecutivo. El Sparta Praga fue su rival en la final, tras eliminar en semifinales al Clermont Université, subcampeón el año anterior. Por primera vez dos equipos de Europa Occidental llegaron a las semifinales: el Clermont y el Geas Sesto.

Resultados

Fase previa
 (59-34, 46-28) CREF|CREFF Madrid 105-62 Iraklis Salónica
 (79-51, 95-66) TFS Egyetértés 174-117 Ankara Kolejliler
 (62-44, 64-41) BC Le Logis 126-85 Edinburgh All-Blacks
 (50-49, 86-54) Firestone Viena 136-103 Göttingen 05

Octavos de final
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (87-80, 81-49) Sparta Praga 168-129 Blue Stars Amsterdam
 El Maritsa Plovdiv se clasificó por incomparecencia del Politehnica Bucarest
 (54-39, 84-63) TFS Egyetértés 138-102 CREF|CREFF Madrid
 (68-33, 96-36) Clermont Université 164-69 BC Le Logis
 (68-33, 110-32) Geas Sesto 178-65 CIF Lisboa
 (77-65, 78-69) Zeljeznicar Sarajevo 155-134 Maccabi Tel Aviv
 (65-69, 71-50) Wisla Cracovia 136-119 Firestone Viena

Fase de grupos

Grupo A
 (6 - 0 --- 509-318) 1. Daugava Riga (91-53 74-55 vs. Sparta — 77-51 74-47 vs. Maritsa — 101-50 92-62 vs. Egyetértés)
 (3 - 3 --- 410-416) 2. Sparta Praga (68-39 57-81 vs. Maritsa — 82-77 95-54 vs. Egyetértés)
 (3 - 3 --- 388-395) 3. Maritsa Plovdiv (79-62 91-57 vs. Egyetértés)
 (0 - 6 --- 362-540) 4. TFS Egyetértés

Grupo B
 (5 - 1 --- 350-305) 1. Clermont Université (49-50 50-44 vs. Geas — 53-50 47-37 vs. Wisla — 81-57 70-67 vs. Zeljeznicar) 
 (3 - 3 --- 346-331) 2. Geas Sesto (67-51 39-49 vs. Wisla — 55-65 91-67 vs. Zeljeznicar)
 (3 - 3 --- 343-323) 3. Wisla Cracovia (81-61 75-56 vs. Zeljeznicar)
 (1 - 5 --- 373-453) 4. Zeljeznicar Sarajevo

Semifinales
 (91-48, 72-42) Daugava Riga 163-90 Geas Sesto
 (67-54, 43-53) Sparta Praga 110-107 Clermont Université

Final
 (80-59, 86-59) Daugava Riga 166-118 Sparta Praga

Clasificación
 01.  Daugava Riga

 02.  Sparta Praga

 03.  Clermont Université
 04.  Geas Sesto

 05.  Wisla Cracovia
 06.  Maritsa Plovdiv
 07.  Zeljeznicar Sarajevo
 08.  TFS Egyetértés

 09.  Firestone Viena 
 10.  Maccabi Tel Aviv
 11.  CREFF Madrid 
 12.  Blue Stars Amsterdam 
 13.  BC Le Logis
 14.  CIF Lisboa

 15.  Göttingen 05 
 16.  Edinburg All-Blacks
 17.  Iraklis Salónica
 18.  Ankara Kolejliler

Referencias

Baloncesto en 1971
Baloncesto en 1972
Euroliga Femenina